

Musica 
 Dynasty – gruppo musicale statunitense
 Dynasty – album dei Kiss del 1979
 Dynasty – album di Kaskade del 2010

Televisione 
 Dynasty – serie televisiva statunitense del 1981
 Dynasty – serie televisiva statunitense del 2017